Три дня Де-Панне 2017 — 101-я по счету и 41-я среди профессионалов многодневная шоссейная велогонка по дорогам коммуны Де-Панне в бельгийской провинции Западная Фландрия. Входит в календарь UCI Europe Tour, имеет высшую категорию 2.HC. 

Гонка стартовала  28 марта и финишировала 30 марта в середине недели перед Туром Фландрии. Общая протяжённость дистанции велогонки составила  531,1 км. 

Интересным фактом является совмещённые в один день этапы 3a и 3b, то есть гонщикам пришлось сначала проехать 118,5 километров дистанции, а потом суметь проехать ITT на 14,4 километров, и победитель определился именно по результатам последнего этапа.

Участники 
В гонке приняли участие 24 команды (7 UCI WorldTeams, 13 UCI Professional Continental teams, 4 UCI Continental teams), представивших по 6-8 гонщиков. Общее количество вышедших на старт 188 райдеров.

Российские участники 
  : Вячеслав Кузнецов (сход)
  : Игорь Боев (56), Павел Брутт (81), Евгений Шалунов (53), Алексей Цатевич (69), Александр Порсев (сход), Иван Савицкий (60), Андрей Соломенников (103), Николай Трусов (88)

Маршрут

Гонка

Этап 1

Этап 2

Этап 3а

Этап 3b

Классификации

Генеральная

Очковая

Горная

Спринтерская

Молодёжная

Командная

Классификации 
Участники Три дня Де-Панне 2016 будут награждаться лидерскими майками в пяти различных классификациях:
  Белая майка — Генеральная классификация
  Зелёная майка — Очковая классификация
  Красная майка — Горная классификация
  Синяя майка — Спринтерская классификация
  — Командная классификация

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт